В 2012 году победительницей британского турнира Большого шлема в парном разряде среди девушек стала североамериканская пара Эжени Бушар / Тейлор Таунсенд.

Общая информация 
Эжени Бушар стала первой с 2005 года теннисисткой, смогшей защитить свой прошлогодний чемпионский титул. До неё подобное последний раз удалось Анастасии Павлюченковой.

Представительница США выиграет турнир третий год подряд.

Эжени Бушар стала первой с 2009 года теннисисткой, смогшей выиграть в один год и одиночный и парный турнир. До неё последний раз это удалось Ноппаван Летчивакан.

Канадские теннисистки выиграли третий из четырёх турниров Большого шлема в данном разряде. Ранее, в 2006 году, в Австралии и Франции победила Шэрон Фичмен.

Посев 

  Эжени Бушар /  Тейлор Таунсенд (Титул)
  Дарья Гаврилова /  Элина Свитолина (Полуфинал)
  Мария Инес Дехеса /  Елизавета Куличкова (Второй раунд)
  Франсуаза Абанда /  Сачия Викери ''(Полуфинал)

<li>  Инди де Вроме /  Анетт Контавейт (Четвертьфинал)
<li>  Анна Данилина /  Беатрис Аддад Майя (Четвертьфинал)
<li>  Белинда Бенчич /  Ана Конюх (Финал)
<li>  Монсеррат Гонсалес /  Чалена Шоль (Второй раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Юниоры
Великобритания